

Chimica 
C3H8O2 – formula bruta delle seguenti sostanze:
 Dimetossimetano
 2-Metossietanolo
 Propandiolo

Formule molecolari